Алексеевка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности на реке Лонна, которая разделяет Алексеевку и д.Павлово . 

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Алексеевка вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Алексеевка входила в  Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Алексеевка, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Алексеевка, — 181125; расположено в д. Цапелька.

Транспорт 
Просёлочные дороги, одна из них ведет к бывшему волостному центру д. Цапелька (58К-582 Цапелька - Алексеевка).

Примечания

Ссылки 
 Алексеевка (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района